Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2022/2023 – 15. edycja Alpen Cup kobiet. Cykl rozpoczął się 7 sierpnia 2022 w niemieckim Klingenthal, a zakończył 12 marca 2023 w niemieckim Oberhofie.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
''Stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 

Alpen Cup w skokach narciarskich
Sezon 2022/2023 w skokach narciarskich